David Pierre-Bloch, né le  à Boulogne-Billancourt, est le créateur de Chardaso, première agence de publicité entièrement créée et gérée par des jeunes entre 16 et 18 ans. À 19 ans, il devient le plus jeune producteur d'émission de prime time[réf. nécessaire], il crée MPB productions qui produira des programmes tels que "Frank, Liza et Sammy" (Frank Sinatra, Liza Minnelli, Samy Davis Junior), "Florent et ses amis", un portrait de Florent Pagny pour La Cinq, ou la retransmission des Grammy Award en direct de Los Angeles, les pin-up pour canal+, la tentative de record en apnée de Jacques Mayol pour canal + les soirées du festival de Cannes pour TF1 au sein de sa société BDSP : première agence de sponsoring et de bartering en France. Producteur de séries TV, "Sur la vie de ma mère" pour France 2, en prime time pour TF1, spécial Roger Hanin, pour France 2, spécial Jacques Brel...

Il produit également la première émission de Bernard Tapie sur RTL9 : "Rien à cacher".

Il est le producteur d'un documentaire pour Envoyé spécial "la Parole libérée" dénonçant l'antisémitisme en banlieue à travers le conflit Israëlo/Palestinien qui engendra une polémique[1].

Il rejoint le groupe AB à la direction des programmes et à 25 ans devient le plus jeune patron[réf. nécessaire] de chaînes de télévision du pays. Il est l'initiative de certaines chaînes comme : Nostalgie TV, RFM TV, ZIK, Musique Classique, etc.

Directeur général d'Onyx Télévision, une des premières chaînes musicales allemandes.
Directeur général d'Artistic images, leader de la 3D relief (2006/2007).
En 2010, il intègre le groupe Krief Consulting comme directeur du developpement et se charge des chaines de la TNT local : CAP 24 et Orléans TV.

Il est désormais producteur indépendant, , il signe plusieurs reportages pour "Tellement vrai" sur NRJ 12 (Vacances au Cap d Adge et la Vie d'un sous-marin nucléaire).le Louvre pour Tf1.....

Producteur du concert du 14 Juillet 2011 sous la tour eiffel qui a reunis 1 200 000 personnes, pour Direct Star et France 2

Cinéma 
 1985 : PROFS de Patrick Schulmann : Lionel, l'élève torturé par la professeur de chimie

Famille 
 David Pierre-Bloch est le neveu de Jean-Pierre Pierre-Bloch, ancien député (UDF-PSD) de Paris et conseiller de Paris et le petit-fils de Jean Pierre-Bloch (ancien ministre et président de la LICRA) et de Gabrielle Sadourny (grande résistante).
Filleul de Johnny Hallyday

Activités musicales 

Il a produit les artistes suivants :
 Daniel Lévi
 Gloria Gaynor
 Daniel Aminati

Politique 
 Candidat pour le Nouveau Centre aux élections législatives de 2007 dans le  
 Ex Vice-président de la fédération de Paris du Nouveau Centre,
 Ex Élu membre du bureau politique national du Nouveau Centre,
 Ex Secrétaire National chargé de l'industrie des médias et de l'immobilier au Nouveau Centre.
 Candidat aux élections municipales en 2014 dans le 18 arrondissement de Paris 
 Ex Vice président du nouveau centre Paris
  Vice president de la LICRA paris

Références 

Naissance en février 1969
Producteur français de télévision
https://www.liberation.fr/medias/1997/11/19/les-petites-chaines-qui-poussent-2-nostalgie-la-tele-tout-pour-la-musique-du-patron-david-pierre-blo_220148
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75018/un-sans-papiers-enferme-dans-un-frigo-14-01-2010-776326.php